Kórógy: horvátországi, nagyrészt magyarok lakta falu
Kórógy: középkori falu a mai Szilágysomlyó (Románia) közelében
Kórógy vagy Kórógy-ér: patak Szentes határában (lásd: Donáttornya)

Lásd még: Kórógy vára